Ager kan syfta på:

 Ager – dialektalt namn för flyghavre
 Ager publicus – land som tillhörde romerska republiken respektive Romerska kejsardömet

Geografi

Spanien 

 Àger (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 
 Àger (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida,

Österrike 

 Ager (vattendrag i Österrike), Oberösterreich, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar